Тулун — місто, Іркутська область, Росія
 Тулун — острів, Папуа Нова Гвінея
 Тулун — аббасидський вельможа
 Ахмед ібн-Тулун — емір Єгипту та Сирії у IX столітті н. е.

Див. також 
 Тулунський район — район в Іркутській області Росії